Манхэттенская музыкальная школа () — высшее музыкальное учебное заведение (консерватория) в Нью-Йорке, США.

Основана в 1917 году; расположена на Авеню Клермонта () в районе Морнингсайд-Хейтс (), Нью-Йорка, рядом с Бродвеем () и 122-й улицей (), расположена по соседству с Колумбийском университетом и другими известнейшими колледжами.

В школе обучаются более 1300 студентов из 40 стран, по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Учащиеся и выпускники 
 Леонард, Изабель
 Хэнкок, Херби
 Карпец, Максим Иванович

Ссылки 
 
 

Консерватории по алфавиту